Petre je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 88 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Fran Petrè (1906—1978), literarni zgodovinar

Znani tuji nosilci priimka 
 Florentin Petre (*1976), romunski nogometaš
 Francis Petre (1847—1918), novozelandski arhitekt
 Roderic Loraine Petre (1887—1971), britanski general

Zunanje povezave